Пинясов — мордовская фамилия.

Известные носители 
 
 Пинясов, Яков Максимович (1913—1984) — мокшанский писатель, журналист и переводчик, актёр.